Герман Пильник (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1952).

Родился в Штутгарте в еврейской семье из Вильны, разговорным языком в которой был идиш; там же начал играть в шахматных турнирах. В 1930 году семья эмигрировала в Аргентину.

Трёхкратный чемпион Аргентины (1942, 1945 и 1958). В составе сборной этой страны 5 раз участвовал в шахматных олимпиадах (в 1950 показал лучший результат среди первых запасных). Участник двух межзональных турниров и турнира претендентов 1956.

В конце жизни жил в Венесуэле, преподавал шахматы в военной академии.

Основные спортивные результаты

Литература

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматисты Аргентины